Doudeauville puede referirse a: 

 Doudeauville, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Doudeauville, comuna francesa situada en Sena Marítimo.